Van Dyck is de familienaam van verschillende personen:

Albert Van Dyck, een Vlaams schilder
Antoon van Dyck, een barokschilder uit de Antwerpse School.
Floris van Dyck, een Nederlands schilder
Henri Van Dyck, een Belgisch kunstschilder
Victor Van Dyck, een Belgisch kunstschilder (de zoon van Henri Van Dyck en ook de vader van Max Van Dyck)
Max Van Dyck, een Belgisch kunstschilder
Jeroen Van Dyck, een Vlaams acteur.
Linda van Dyck, een Nederlands actrice.
Tom Van Dyck, een Vlaams acteur en regisseur.
Tony Van Dyck, een Vlaamse SS-officier uit Antwerpen.

Zie ook 
 Van Dijck (doorverwijspagina)
 Van Dijk (doorverwijspagina)
 Van Dijke (doorverwijspagina)
 Van Dyke